Marshfield kan syfta på:

 Marshfield, England, en ort och civil parish i South Gloucestershire, Gloucestershire, England
 Marshfield, Massachusetts, USA
 Marshfield, Missouri, USA
 Marshfield, Wales, ort i Wales, Storbritannien
 Marshfield, Wisconsin, USA